Первая чеченская кампания (1994—1996)
 Вторая чеченская кампания (1999—2001)